Niemcy:
 Wetterau – kraina geograficzna
 Wetterau (niem. Wetteraukreis) – powiat w kraju związkowym Hesja

Osoby:
 Heribert von der Wetterau – palatyn
 Udo I. von der Wetterau – książę

Zobacz też:
 Wetter
 Wetterau-Limes